

Красноярський сільський округ — сільський округ, Бородуліхинський район, Абайська область
 Красноярський сільський округ — сільський округ, Глибоківський район, Східноказахстанська область
 Красноярський сільський округ — сільський округ, Кокшетауська міська адміністрація, Акмолинська область